Quinto día, puede referirse a:

 El viernes, quinto día de la semana.

 El quinto día, novela de Frank Schätzing publicada en el año 2004.

 Quinto Día, periódico venezolano fundado en el año 1996.